{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = Grand Slam Cup
| Officiële naam     = 
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Auspiciën          = ITF
| Deelnemers         = 16 enkel
| Categorie          = 
| Ondergrond         = tapijt, binnen
| Prijzengeld        = $ 6.000.000  
| Jaar               = 1995
| Datum              = 5 - 10 december
| Vorige             = 1994
| Volgende           = 1996
| Winnaar enkelspel  =  Goran Ivanišević
| Winnaar dubbelspel = 
}}

De Grand Slam Cup 1995 werd gespeeld van 5 tot en met 10 december 1995. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

 Toernooischema 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Thomas Muster
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=ALT
| RD1-team10= Byron Black
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=ALT
| RD1-team11= Cédric Pioline
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Boris Becker
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=62
| RD1-score12-3=9

| RD1-seed13=10
| RD1-team13= Andrej Medvedev
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Aaron Krickstein
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=68
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Sergi Bruguera
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Todd Martin
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Pete Sampras
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=8
| RD2-team02= Goran Ivanišević
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Jacco Eltingh
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=6
| RD2-team04=

ATP-toernooi in 1995